Bergbauer steht für
 Bergbauer, Landwirt im Gebirge

Bergbauer heißen folgende geographische Objekte:
 Bergbauer (Ingoldingen), Ortsteil der Gemeinde Ingoldingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Bergbauer (Rot an der Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Bergbauer (Argenbühl), Ortsteil der Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Bergbauer (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Bergbauer (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Bergbauer (Ruderatshofen), Ortsteil der Gemeinde Ruderatshofen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Bergbauer (Sontheim), Ortsteil der Gemeinde Sontheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern

 Bergbauer (Gemeinde Zell am Moos), Ort bei Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich